

Cinema 
Lethal – film del 2005 diretto da Dustin Rikert

Musica 
Lethal – gruppo musicale statunitense
Lethal – album degli UTFO del 1987
Lethal – album dei Cockney Rejects del 1990
Lethal – album degli Addiction Crew del 2008